A 2016–2017-es UEFA Ifjúsági Liga a legrangosabb utánpótlás labdarúgókupa, az UEFA Ifjúsági Liga 2016–2017-es kiírása volt, melyet az Bajnokok Ligája mintájára bonyolítottak le, vagyis csoportkör és egyenes kiesés rendszerben. A 2016–2017-es volt a torna 4. kiírása, melyet a Salzburg U19 csapata nyert meg. A címvédő csapat a Chelsea volt, amely az előző két kiírást megnyerte, azonban mivel az előző bajnoki évadban nem tudta megnyerni saját korosztályának küzdelmeit, így ebben az évben nem indulhatott.

A Salzburg a döntőben a portugál Benficát győzte le 2-1-re.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

E csoport

F csoport

G csoport

H csoport

Felsőházi rájátszás

Elődöntők

|}

Döntők

|}

Egyenes kieséses szakasz

Legjobb 24

A csoportkörök első helyezettjei automatikusan juttak be a nyolcaddöntőbe.

Ágrajz

Győztes

Jegyzetek

Külső hivatkozások
A torna az UEFA honlapján
A torna az eredmenyek.com honlapján

UEFA Ifjúsági Liga
UEFA Ifjúsági Liga